Jméno a příjmení Jan Vorel náleží těmto lidem:
 Jan Vorel (fotbalista) (* 1978) – český fotbalový obránce
 Jan Vorel (lední hokejista) (???–???) – československý hokejista
 Jan Vorel (politik) (1914–???) – český politik